Ната́лия Генна́дьевна Вдо́вина (Черно́ва) (род. 12 января 1969, г. Белогорск, Крымская область, Украинская ССР, СССР) — российская актриса театра, кино и дубляжа. Лауреат премии Мэрии Москвы в области литературы и искусства (1999). Лауреат высшей театральной премии города Москвы «» (1994), дважды лауреат российской театральной премии «Чайка» (2001, 2006).

Народная артистка Российской Федерации (2021).

Биография 
Наталия Вдовина родилась 12 января 1969 года в городе Белогорске Крымской области Украинской ССР. Отец и мать (мать родом из Тамбовской области) — строители. Есть родной старший брат Сергей.

В 1986 году окончила среднюю общеобразовательную школу в городе Симферополе.

В 1990 году окончила Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России (руководитель курса — Римма Гавриловна Солнцева) и была принята в труппу театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина в Москве, в спектаклях которого занята по настоящее время.

Личная жизнь 
У Наталии Вдовиной двое детей: дочь Майя (род. 1992) от первого брака и сын Роман (род. 2007) от мужчины, с которым актриса в официальном браке не состояла.

Творчество

Роли в театре

«Сатирикон» имени Аркадия Райкина 
 — — «Великолепный рогоносец (тот, кого она любит)» по пьесе «Великолепный рогоносец» Фернана Кромелинка (режиссёр — Пётр Фоменко; премьера — 4 апреля 1994 года, последний спектакль — 24 июля 1999 года) — Стелла, жена поэта Брюно
 «Превращение» Франца Кафки — Сестра
 «Ромео и Джульетта» У. Шекспира — Джульетта
 — — «Гедда Габлер» по одноимённой пьесе Генрика Ибсена (постановка и музыкальное оформление — Нина Чусова; премьера — 25 октября 2001 года, последний спектакль — 14 января 2004 года) — Фру Гедда Тесман (в девичестве Габлер), жена Йоргана Тесмана
 «Маскарад» М. Ю. Лермонтова — Баронесса Штраль
 «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта — Полли Пичем
 «Гамлет» У. Шекспира — Офелия
 «Деньги» А. Н. Островского — Анна Тихоновна
 «Квартет» Мольера — Доримена / Цыганка / Лизетта / Нотариус
 «Ричард III» У. Шекспира — Леди Анна / Маргарита
 «Король Лир» У. Шекспира — Корделия, младшая дочь короля Лира
  — «Ваня и Соня и Маша и Гвоздь» по одноимённой пьесе Кристофера Дюранга (режиссёр-постановщик — Константин Райкин; премьера — 15 мая 2017 года) — Маша
  — «Дорогая Елена Сергеевна» по одноимённой пьесе Людмилы Разумовской (режиссёр-постановщик — Владимир Жуков; премьера спектакля состоялась во «Всемирный день театра» 27 марта 2020 года при пустом зале в бесплатной онлайн-видеотрансляции на сайте театра из-за карантина в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19) — Елена Сергеевна, учитель математики в школе

«Мастерская Петра Фоменко» 
  — «Носорог» по одноимённой пьесе Эжена Ионеско (режиссёр-постановщик — Иван Поповски; премьера — 17 февраля 2006 года) — Дэзи

Театр имени Моссовета 
 «Дядя Ваня» А. П. Чехова — Елена Андреевна
  (по настоящее время) — «Три сестры» по одноимённой пьесе А. П. Чехова (постановка и сценография — Андрей Кончаловский) — Наталья Ивановна, невеста (потом жена) Андрея Сергеевича Прозорова
 «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Варя

Театр имени Е. Б. Вахтангова 
 «Дали» Левана Вартази — Дали / Гала
Театр Наций
"Саша, привет!" (режиссер Марат Гацалов)
Света

Фильмография

Озвучивание 
 2007 — Гарри Поттер и Орден Феникса — Беллатриса Лестрейндж
 2009 — Гарри Поттер и Принц-полукровка — Беллатриса Лестрейндж
 2010 — Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1 — Беллатриса Лестрейндж
 2011 — Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2 — Беллатриса Лестрейндж
 2012 — Мрачные тени — Джулия Хоффман, доктор

Признание заслуг

Государственные награды 
 2001 — почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» — за заслуги в области искусства.
 2021 — почётное звание «Народный артист Российской Федерации» — за большие заслуги в области искусства

Награды субъектов Российской Федерации 
 1999 — лауреат премии Мэрии Москвы в области литературы и искусства (в области театрального искусства) — за исполнение ролей Стеллы в спектакле «Великолепный рогоносец», Джульетты в спектакле «Ромео и Джульетта», Полли Пичем в спектакле «Трёхгрошовая опера», Офелии в спектакле «Гамлет», Сестры в спектакле «Превращение».

Общественные награды 
 1994 — лауреат высшей театральной премии города Москвы «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший дебютант» (театральный сезон 1993—1994 годов) — за роль Стеллы в спектакле «Великолепный рогоносец (тот, кого она любит)» по пьесе «Великолепный рогоносец» Фернана Кромелинка в постановке Петра Фоменко на сцене Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина в Москве.
 2001 — лауреат российской театральной премии «Чайка» — за роль фру Гедды Тесман в спектакле «Гедда Габлер» по одноимённой пьесе Генрика Ибсена в постановке Нины Чусовой на сцене Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина в Москве.
 2006 — лауреат российской театральной премии «Чайка» в номинации «Обольстительная женщина» — за роль Дэзи в спектакле «Носорог» по одноимённой пьесе Эжена Ионеско в постановке Ивана Поповски на сцене Московского театра «Мастерская П. Н. Фоменко».
 2006 — Приз «Лучшая женская роль» на кинофестивале «Бригантина» за фильм «Заказ» 
 2013 — лауреат театральной премии газеты «Московский комсомолец» сезона 2012—2013 годов в категории «Полумэтры» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» — за роль Натальи Ивановны в спектакле «Три сестры» по одноимённой пьесе А. П. Чехова в постановке Андрея Кончаловского на сцене Государственного академического театра имени Моссовета.
 2018 — приз «Золотой Сарматский лев» в российском конкурсе «Сплетённые параллели» в номинации «Лучшая актриса» на XI Международном кинофестивале «Восток & Запад. Классика и авангард» в Оренбурге — за роль Анны Германовны в художественном фильме «Ваш репетитор» режиссёра Антона Коломееца.

Примечания

Ссылки 
 Вдовина Наталия, актриса театра «Сатирикон». Заслуженная артистка Российской Федерации. Биография, фотографии, роли в театре, новости. Официальный сайт Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина (Москва) // satirikon.ru
 Наталия Вдовина. Заслуженная артистка Российской Федерации. Биография, фотографии, роли в театре, фильмография, награды. Официальный сайт Московского театра «Мастерская П. Н. Фоменко» // fomenki.ru
 Наталия Вдовина. Заслуженная артистка Российской Федерации. Биография, фотографии, роли в театре, награды. Официальный сайт Государственного академического театра имени Моссовета // mossoveta.ru
 Вдовина Наталия Геннадиевна. Биография, фильмография, фотографии актрисы. // ruskino.ru
 Наталия Вдовина. Биография и фильмография. Официальный сайт телеканала «Россия-1» // russia.tv

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Театр «Сатирикон»
Персоналии:Театр им. Моссовета
Лауреаты премии «Чайка»